Тед Ліндсей (; 29 липня 1925, Ренфрю — 3 березня 2019) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника. Згодом — хокейний тренер.

Член Зали слави хокею з 1966 року. Володар Кубка Стенлі. Провів понад тисячу матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 

Хокейну кар'єру розпочав 1942 року.

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 17 років, захищав кольори команд «Детройт Ред-Вінгс» та «Чикаго Блек Гокс».

Загалом провів 1201 матч у НХЛ, включаючи 133 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Тренерська робота 
1979 року розпочав тренерську роботу в НХЛ. Тренерська кар'єра обмежилася роботою з командою"Детройт Ред-Вінгс".

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Детройт Ред-Вінгс» — 1950, 1952, 1954, 1955.
 Перша команда всіх зірок НХЛ — 1948, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1956, 1957.
 Друга команда всіх зірок НХЛ — 1949.
 Трофей Арта Росса — 1950.
 Трофей Лестера Патріка — 2008.

Статистика

Тренерська статистика

Див. також 
 Список 100 найкращих гравців НХЛ за версією журналу The Hockey News

Посилання 
 

канадські хокеїсти
канадські хокейні тренери
Хокеїсти НХЛ з невикористовуваними номерами
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Детройт Ред-Вінгс»
Хокеїсти «Чикаго Блекгокс»
Тренери «Детройт Ред-Вінгс»
Члени зали слави хокею
Американські спортивні коментатори